Rhos peut désigner :

Toponymes 
 Rhos, un royaume médiéval gallois.
 Rhos-on-Sea (en gallois Llandrillo-yn-Rhos), un village au Nord du pays de Galles.
 Rhos, un village dans le county borough de Neath Port Talbot, au pays de Galles.
 Rhosllannerchrugog, un village dans le county borough de Wrexham, au pays de Galles.

Ethnonymes 
 Les Rhos ou Rous, autre orthographe du nom des Rus' de Kiev au Moyen Âge.